Trönö kyrka kan syfta på:

Trönö gamla kyrka – Norrala-Trönö församling i Uppsala stift, Hälsingland
Trönö nya kyrka – församlingskyrka i Norrala-Trönö församling i Uppsala stift, Hälsingland